Le qualificazioni del singolare maschile del Tashkent Open 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Tashkent Open 2000 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Lorenzo Manta (primo turno)
 Lior Mor (ultimo turno)

 Assente
 Jamie Delgado (Qualificato)
 Alexander Shvets (secondo turno)
 Denis Golovanov (ultimo turno)

Qualificati 

 Lovro Zovko
 Antony Dupuis

 Jamie Delgado
 Jonathan Erlich

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2000
ATP Tour 2000